Влади́мир Вели́чко:
 Величко, Владимир Александрович (1884—1959) — российский и украинский офицер, полковник артиллерии, деятель белого движения.
 Величко, Владимир Макарович (род. 1937) — советский государственный и хозяйственный деятель.
 Величко, Владимир Сидорович (1922—1944) — старший лейтенант, Герой Советского Союза.